Namnet John Mitchell har burits av:

 John Mitchell (geograf) (1711–1768), amerikansk läkare, botaniker och geograf
 John Mitchell (ishockeyspelare) (född 1985), kanadensisk ishockeyspelare
 George John Mitchell (född 1933), amerikansk demokratisk politiker och jurist
 John Cameron Mitchell (född 1963), amerikansk författare, skådespelare och regissör
 John H. Mitchell (1835–1905), amerikansk republikansk politiker
 John I. Mitchell (1838–1907), amerikansk republikansk politiker
 John L. Mitchell (1842–1904), amerikansk demokratisk politiker
 John N. Mitchell (1913–1988), amerikansk republikansk politiker